

Cinema 
 Disconnect – film del 2012 diretto da Henry Alex Rubin

Musica 
 Disconnect – album degli Iris statunitensi del 2000
 Disconnect – album di JES del 2007
 Disconnect – singolo dei Clean Bandit e di Marina and the Diamonds del 2017

Pagine correlate 
Disconnected